Samsung SCH-B250 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Особливості: TV-OUT, DMB

Подібні моделі 
 LG VX8100
 Motorola A860
 Curitel PH-K2500V
 LG VX8000
 Samsung SPH-V7400

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-B250  

B